Helminthoglypta cypreophila är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney och Bland 1869.  Helminthoglypta cypreophila ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
cypreophila